Camille Desmoulins (1760-1794) 
Lucille Desmoulins (nata Duplessis) (1770 – 1794), moglie di Camille
Horace Camille Desmoulins, figlio di Camille e Lucille;
François Desmoulins, maître écrivain attivo a Moulins (Allier)Moulins all'inizio del XVII secolo.